Anatomy (Roger Eno), een muziekalbum uit 2008 van de Britse artiest Roger Eno
 Anatomy (Born Crain), een muziekalbum uit 2010 van de Vlaamse zanger Born Crain
 Anatomy (film), een Duitse horrorfilm uit 2000
 Anatomy 2, het vervolg op die film uit 2003